Por «paseo de la Alameda» pueden conocerse las siguientes vías:
el paseo de la Alameda de la ciudad argentina de Buenos Aires, ahora conocido como avenida de Leandro N. Alem;
la alameda del Boulevard de la ciudad española de San Sebastián, anteriormente conocida como «paseo de la Alameda»; y
el paseo de la Alameda de la ciudad española de Valencia.